Landtagswahlkreis Neubrandenburg steht für folgende Landtagswahlkreise in Mecklenburg-Vorpommern:

 Landtagswahlkreis Neubrandenburg I
 Landtagswahlkreis Neubrandenburg II